Curt Staffan Tällberg (ur. 17 kwietnia 1970 w Bollnäs) – szwedzki skoczek narciarski, który występował w latach 1986–1996.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonach 1987/1988 i 1990/1991, w których zajął 12. miejsce w klasyfikacji generalnej skoków narciarskich. W sezonie 1990/1991 zajął także 4. miejsce w Pucharze Świata w klasyfikacji lotów narciarskich. W całej swojej karierze siedem razy stał na podium po konkursach Pucharu Świata, w tym raz na najwyższym.

Brał udział w konkursach skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich w 1988 w Calgary, w 1992 w Albertville, w 1994 w Lillehammer oraz na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w 1989 w Lahti, w 1991 w Val di Fiemme, w 1993 w Falun oraz w 1995 w Thunder Bay. Brał też udział w konkursach lotów narciarskich na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w 1990 w Vikersund oraz w 1992 w Harrachovie. Najbardziej udane dla niego były zawody drużynowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 w Calgary, na których Szwedzi (Per-Inge Tällberg, Anders Daun, Jan Boklöv, Staffan Tällberg) zajęli 7. miejsce na dużej skoczni oraz na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w 1989 w Lahti, na których (Thomas Nordgren, Mikael Martinsson, Staffan Tällberg, Jan Boklöv) zajęli 5. miejsce również na dużej skoczni.

W 1988 i 1989 zdobył brązowe medale mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w indywidualnych konkursach skoków narciarskich.

W 1988 i 1990 zdobył tytuły mistrza Szwecji w skokach narciarskich.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: 12.
 sezon 1988/1989: 57.
 sezon 1989/1990: 28.
 sezon 1990/1991: 12.
 sezon 1991/1992: 16.
 sezon 1993/1994: 49.

Miejsca na podium chronologicznie 

 Sapporo (JPN) – 20 grudnia 1987 (3. miejsce)
 Oberstdorf (GER) – 30 grudnia 1987 (3. miejsce)
 Garmisch-Partenkirchen (GER) – 1 stycznia 1988 (2. miejsce)
 Oslo (NOR) – 17 marca 1991 (3. miejsce)
 Planica (JUG) – 23 marca 1991 (1. miejsce)
 Sapporo (JPN) – 14 grudnia 1991 (2. miejsce)
 Predazzo (ITA) – 10 stycznia 1992 (3. miejsce)

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 4.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1988 Calgary (CAN) – 8. miejsce (normalna skocznia), 8. miejsce (duża skocznia)
 1992 Albertville (FRA) – 35. miejsce (normalna skocznia), 27. miejsce (duża skocznia)
 1994 Lillehammer (NOR) – 56. miejsce (duża skocznia), 34. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 1988 Calgary (CAN) – 7. miejsce (duża skocznia)

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich 
 Indywidualnie
 1989 Lahti (FIN) – 19. miejsce (duża skocznia), 26. miejsce (normalna skocznia)
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 29. miejsce (duża skocznia), 11. miejsce (normalna skocznia)
 1993 Falun (SWE) – 43. miejsce (duża skocznia), 37. miejsce (normalna skocznia)
 1995 Thunder Bay (CAN) – 35. miejsce (normalna skocznia), 51. miejsce (duża skocznia)

 Drużynowo
 1989 Lahti (FIN) – 5. miejsce (duża skocznia)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 31. miejsce
 1992 Harrachov (TCH) – 16. miejsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Szwedzcy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Urodzeni w 1970
Ludzie urodzeni w Bollnäs